Рейс 241 может иметь следующие значения:
 Рейс 241 PMTair
 Рейс 241 Аэросвита